Jensen Interceptor (1950-1957), een auto van het Britse automerk Jensen.
 Jensen Interceptor (1966-1976), een later model van hetzelfde merk.